Абзал Сапарбекулы (6 августа 1975, Жуалынский район, Жамбылская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат, посол Республики Казахстан в Турции и по совместительству в Албании.

Биография 
Родился 6 августа 1975 года в Жамбылской области Казахской ССР.

В 1999 году окончил Ближневосточный технический университет (Middle East Technical University) в Анкаре, Турция по специальности «Международные отношения»

 Референт, Атташе Министерство иностранных дел Республики Казахстан (2000—2003);
 Атташе, третий секретарь, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (2003—2008);
 Директор Департамент международного сотрудничества Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008);
 Советник Постоянное Представительство Республики Казахстан при Европейском отделении ООН г. Женева (2008—2011);
 Директор секретариат Тюркского совета (2011—2014);
 Заместитель генерального секретаря Совет сотрудничества тюркоязычных государств/Тюркский совет, г. Стамбул (2014—2017);
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике и по совместительству в Албании (5 апреля 2017—15 марта 2022).

Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Семья 
Женат. 4 детей.

Примечания

Ссылки 
 Абзал Сапарбекулы

Послы Казахстана в Албании
Послы Казахстана в Турции